Montanje ima više značenja:
 Montanje (Beluno)
 Montanje